Le Petit Train bleu peut faire référence à :
 Le Petit Train bleu (, 1991), un film d'animation britannique de Dave Edwards adapté du livre homonyme de Watty Piper ;
 Le Petit Train bleu (, 2011), un film d'animation britannique de Elliot M. Bour adapté du même livre.